Александр Яковлевич Белослудцев (21 апреля 1961, Сухуми — 23 октября 2004) — российский художник, фотограф и дизайнер.

Биография 

<blockquote>
Саша был настоящим дизайнером, потому что он знал меру вещей. Не только на пространстве журнальной полосы или книжной страницы — он её знал во всем: во вкусах, пристрастиях, взглядах, и — главное — в человеческих отношениях.

Окончил Московский полиграфический институт (1984). Как художник книги сотрудничал с издательствами «Радуга», «Детская литература», «Художественная литература», «Вся Москва», был главным художником издательства «ИМА-ПРЕСС». В Издательском доме «КоммерсантЪ» работал как арт-директор журнала «Автопилот» (1994—1996). Арт-директор журнала "Мир Петербурга" издательства "Артек" (1996-1997). В 1999 г. создал дизайн русской версии журнала «Vogue», с 2001 г. и до конца жизни арт-директор журнала «GQ». Автор оформления собрания сочинений Анны Ахматовой (1989, шесть томов), альбомов и каталогов таких художников, как Тимур Новиков, Дмитрий Краснопевцев, Анатолий Зверев.

Представлен в международном ежегодном каталоге ведущих дизайнеров мира “Graphis Designe 1993”, альбоме «New Russian Designe» (Нью-Йорк, 1994), альбоме «Лучшие знаки и логотипы 1990-95гг.». 
Публикации в журналах «Реклама», «КаК», «На посту», «Афиша» и др.

Жил в Толстовском доме .

Издательские проекты (выборочно)

 Собрание сочинений Анны Ахматовой в 6 томах, Москва, изд-во МПИ,1989г.
 Сборник повестей Василия Димова "Профиль в склеенном зеркале", Москва, изд-во Арена, 1991г.
 Каталог Тимура Новикова, Москва, галерея «1.0», 1992г.
 Альбом «Барокко конца века. Круг Рубенса – «круг» Гринуэя.» СПб., 1993г.
 Альбом-каталог «Passiones Luci». («Золотой осел»). СПб., Центр современного искусства Сороса, 1995г.
 Антология «Новые художники». СПб., Центр современного искусства Сороса, 1996г.
 Альбом-каталог «Ожившие мосты. Обитаемый мост: прошлое, настоящее и будущее.» Проект Британского Совета в России. Москва, 1997г.
 Альбом-каталог «Сокровища Тауэра в Кремле. Королевский Арсенал. Национальный Британский музей оружия и доспехов.» Проект Британского Совета в России. Москва, 1997-98гг.
 Альбом-каталог выставки Анатолия Зверева в Государственной Третьковской галерее, Москва, 1999г.
 Альбом-каталог Дмитрия Краснопевцева, Москва, 1999г.
 Киноэнциклопедия «Новейшая история отечественного кино» в 7 томах, «Сеанс Пресс», СПб., 2001-2004г.
 Буклеты для Мариинского театра («Сказание о граде Китеже» Римского Корсакова, 2001г., реж. Д.Черняков) и Большого театра («Похождения повесы» Стравинского, 2003г., реж.Д.Черняков).

Работа в графическом дизайне (выборочно)

 Фирменный стиль и логотип «Внешэкономбанка», «Альфа-банка»
 Фирменный стиль (элементы) для компании ЮКОС
 Фирменный стиль (элементы) для гостиницы «Националь»
 Фирменный стиль «Carlo Pazolini»

Выставки 
 2007 – Посмертная персональная выставка графики, каллиграфии и фотографии «Красное и черное», С-Петербург, Голландская церковь (галерея «ФотоДепартамент»). Выставка была подготовленна Аркадием Ипполитовым и Еленой Фанайловой
 2005 – персональная выставка графики и фотографии «Птица. Рыба. Александр», Музей архитектуры, Москва
 1992, 1994, 1996 –  Международной биеннале плакатов «Golden Bee Award» в Москве
 1991 – персональная выставка каллиграфии и графики в Музее В. И. Ленина, Москва
 1990 – «Type Into Image», каллиграфия, совместно с американским дизайнером книги Jeffrey W.Morin, ЦДХ, Москва
 1990 - Soviet-American dialog in graphic design

Источники

Ссылки 
 Мемориальные материалы в журнале «Сеанс»
 Некролог в газете «КоммерсантЪ»
 О мемориальной выставке Александра Белослудцева

Арт-директора
Дизайнеры России
Родившиеся 21 апреля
Родившиеся в 1961 году
Родившиеся в Сухуме
Умершие 23 октября
Умершие в 2004 году
Персоналии по алфавиту
Выпускники Московского университета печати